Тамарак ():

 Тамарак — тауншип в округе Маршалл, штат Миннесота, США.
 Тамарак — город в округе Эйткин, штат Миннесота, США.
 Тамарак — город в округе Броуард, штат Флорида, США.